Telica kan syfta på följande platser:

Honduras 

 Telica (ort), ort i Olancho,

Nicaragua 

 Telica, ort och kommun, 
 Telica (vulkan), vulkan,